Список аэропортов штата Мичиган Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA airport codes link to airport page (PDF) from Michigan Airport Directory

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Charlevoix
| CVX
| 
| KCVX
| Charlevoix Municipal Airport
| PR
| align=right | 14 133 

|- valign=top
| Детройт
| DTW
| DTW
| KDTW
| Детройтский столичный аэропорт округа Уэйн
| PR
| align=right | 17 483 468 

|- valign=top
| Escanaba
| ESC
| ESC
| KESC
| Delta County Airport
| PR 
| align=right | 10 019 

|- valign=top
| Флинт
| FNT
| FNT
| KFNT
| Bishop International Airport
| PR
| align=right | 532 680 

|- valign=top
| Гранд-Рапидс
| GRR
| GRR
| KGRR
| Gerald R. Ford International Airport
| PR
| align=right | 1 005 586 

|- valign=top
| Hancock (Calumet)
| CMX
| CMX
| KCMX
| Houghton County Memorial Airport
| PR
| align=right | 27 232 

|- valign=top
| Каламазу / Battle Creek
| AZO
| AZO
| KAZO
| Kalamazoo/Battle Creek International Airport
| PR
| align=right | 205 637 

|- valign=top
| Лансинг
| LAN
| LAN
| KLAN
| Международный аэропорт Лансинг
| PR
| align=right | 286 358 

|- valign=top
| Marquette / Gwinn
| SAW
| MQT
| KSAW
| Sawyer International Airport
| PR
| align=right | 68 625 

|- valign=top
| Muskegon
| MKG
| MKG
| KMKG
| Muskegon County Airport
| PR
| align=right | 35 937 

|- valign=top
| Pellston
| PLN
| PLN
| KPLN
| Pellston Regional Airport of Emmet County
| PR
| align=right | 33 081 

|- valign=top
| Saginaw
| MBS
| MBS
| KMBS
| MBS International Airport
| PR
| align=right | 200 150 

|- valign=top
| Sault Ste. Marie
| CIU
| CIU
| KCIU
| Chippewa County International Airport
| PR
| align=right | 13 626 

|- valign=top
| Traverse City
| TVC
| TVC
| KTVC
| Cherry Capital Airport
| PR
| align=right | 208 520 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Алпина
| APN
| APN
| KAPN
| Alpena County Regional Airport
| CS 
| align=right | 7 977 

|- valign=top
| Iron Mountain / Kingsford
| IMT
| IMT
| KIMT
| Ford Airport
| CS
| align=right | 7 859 

|- valign=top
| Ironwood
| IWD
| IWD
| KIWD
| Gogebic-Iron County Airport
| CS 
| align=right | 3 318 

|- valign=top
| Manistee
| MBL
| MBL
| KMBL
| Manistee County-Blacker Airport
| CS 
| align=right | 2 799 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Детройт
| YIP
| YIP
| KYIP
| Willow Run Airport
| RL
| align=right | 2 130 

|- valign=top
| Детройт / Grosse Ile
| ONZ
| 
| KONZ
| Grosse Ile Municipal Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Howell
| OZW
| 
| KOZW
| Livingston County Spencer J. Hardy Airport
| RL
| 

|- valign=top
| New Hudson
| Y47
|
|
| Oakland Southwest Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Plymouth
| 1D2
|
|
| Canton-Plymouth-Mettetal Airport
| RL
|

|- valign=top
| Понтиак
| PTK
| PTK
| KPTK
| Oakland County International Airport
| RL
| align=right | 3 285 

|- valign=top
| Port Huron
| PHN
| PHN
| KPHN
| St. Clair County International Airport
| RL
| align=right | 80 

|- valign=top
| Romeo
| D98
|
|
| Romeo State Airport
| RL
| align=right | 7 

|- valign=top
| Troy
| VLL 
| 
| KVLL
| Oakland/Troy Airport
| RL
| align=right | 98 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Adrian
| ADG
| ADG
| KADG
| Lenawee County Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Аллеган
| 35D
|
|
| Padgham Field
| GA
|

|- valign=top
| Alma
| AMN
| AMN
| KAMN
| Gratiot Community Airport
| GA
|

|- valign=top
| Энн Арбор
| ARB
| ARB
| KARB
| Ann Arbor Municipal Airport
| GA
| align=right | 44 

|- valign=top
| Atlanta
| Y93
|
|
| Atlanta Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bad Axe
| BAX
| 
| KBAX
| Huron County Memorial Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Battle Creek
| BTL
| BTL
| KBTL
| W. K. Kellogg Regional Airport
| GA
| align=right | 206 

|- valign=top
| Bay City
| 3CM
|
|
| James Clements Municipal Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Beaver Island (St. James)
| SJX
| 
| KSJX
| Beaver Island Airport
| GA
| align=right | 504 

|- valign=top
| Bellaire
| ACB
| ACB
| KACB
| Antrim County Airport
| GA
| align=right | 50 

|- valign=top
| Benton Harbor
| BEH
| BEH
| KBEH
| Southwest Michigan Regional Airport
| GA
| align=right | 58 

|- valign=top
| Big Rapids
| RQB
| WBR
| KRQB
| Roben-Hood Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Cadillac
| CAD
| CAD
| KCAD
| Wexford County Airport
| GA
| align=right | 90 

|- valign=top
| Caro
| CFS 
| 
| KCFS
| Tuscola Area Airport
| GA
|

|- valign=top
| Charlotte
| FPK
| 
| KFPK
| Fitch H. Beach Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Cheboygan
| SLH
| 
| KSLH
| Cheboygan County Airport
| GA
| align=right | 106 

|- valign=top
| Clare
| 48D
|
|
| Clare Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Coldwater
| OEB
| 
| KOEB
| Branch County Memorial Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Детройт
| DET
| DET
| KDET
| Coleman A. Young Municipal Airport (Detroit City)
| GA
| align=right | 313 

|- valign=top
| Dowagiac
| C91
|
|
| Dowagiac Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Drummond Island
| DRM 
| DRE
| KDRM
| Drummond Island Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Evart
| 9C8
|
|
| Evart Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Frankfort
| FKS 
| 
| KFKS
| Frankfort Dow Memorial Field
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Fremont
| 3FM
|
|
| Fremont Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Gaylord
| GLR
| GLR
| KGLR
| Gaylord Regional Airport (Otsego County Airport)
| GA
| align=right | 817 

|- valign=top
| Gladwin
| GDW
| GDW
| KGDW
| Gladwin Zettel Memorial Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Grand Haven
| 3GM
|
|
| Grand Haven Memorial Airpark
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Grand Ledge
| 4D0
|
|
| Abrams Municipal Airport
| GA
| align=right | 45 

|- valign=top
| Grant
|  01C
|
|
| Grant Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grayling
| GOV
| 
| KGOV
| Grayling Army Airfield
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Greenville
| 6D6
|
|
| Greenville Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Harbor Springs
| MGN 
| 
| KMGN
| Harbor Springs Airport (Harbor Springs Municipal)
| GA
| align=right | 4 014 

|- valign=top
| Hastings
| 9D9
|
|
| Hastings Airport (Hastings/Barry County)
| GA
|

|- valign=top
| Hillsdale
| JYM
| 
| KJYM
| Hillsdale Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Holland
| BIV
| 
| KBIV
| Tulip City Airport
| GA
| align=right | 567 

|- valign=top
| Houghton Lake
| HTL
| HTL
| KHTL
| Roscommon County - Blodgett Memorial Airport
| GA
| align=right | 25 

|- valign=top
| Иониа
| Y70
|
|
| Ionia County Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Jackson
| JXN
| JXN
| KJXN
| Jackson County Airport (Reynolds Field)
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Lakeview
| 13C
|
|
| Lakeview Airport (Griffith Field)
| GA
|

|- valign=top
| Lambertville
| DUH
| 
| KDUH
| Toledo Suburban Airport
| GA
| align=right | 24 

|- valign=top
| Lapeer
| D95
|
|
| Dupont-Lapeer Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Ludington
| LDM
| LDM
| KLDM
| Mason County Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Mackinac Island
| MCD
| MCD
| KMCD
| Макино (аэропорт)
| GA
| align=right | 39 

|- valign=top
| Manistique
| ISQ
| ISQ
| KISQ
| Schoolcraft County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Marlette
| 77G
|
|
| Marlette Township Airport
| GA
|

|- valign=top
| Marshall
| RMY
| 
| KRMY
| Brooks Field
| GA
| 

|- valign=top
| Mason
| TEW
| 
| KTEW
| Mason Jewett Field
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Menominee
| MNM
| MNM
| KMNM
| Menominee-Marinette Twin County Airport
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Midland
| 3BS
|
|
| Jack Barstow Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Monroe
| TTF
| 
| KTTF
| Custer Airport (Monroe Custer Airport)
| GA
| align=right | 37 

|- valign=top
| Mount Pleasant
| MOP
| MOP
| KMOP
| Mount Pleasant Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Newberry
| ERY
| 
| KERY
| Luce County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Niles
| 3TR
| NLE
|
| Jerry Tyler Memorial Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Ontonagon
| OGM
| 
| KOGM
| Ontonagon County Airport (Schuster Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Oscoda
| OSC
| OSC
| KOSC
| Oscoda-Wurtsmith Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Owosso
| RNP 
| 
| KRNP
| Owosso Community Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rogers City
| PZQ
| 
| KPZQ
| Presque Isle County Airport
| GA
| align=right | 75 

|- valign=top
| Saginaw
| HYX
| 
| KHYX
| Saginaw County H.W. Browne Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Sandusky
| Y83
|
|
| Sandusky City Airport
| GA
|

|- valign=top
| South Haven
| LWA 
| 
| KLWA
| South Haven Area Regional Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Sparta
| 8D4
|
|
| Paul C. Miller - Sparta Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| St. Ignace
| 83D
|
|
| Mackinac County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Sturgis
| IRS
| IRS
| KIRS
| Kirsch Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Three Rivers
| HAI
| HAI
| KHAI
| Three Rivers Municipal Dr. Haines Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| West Branch
| Y31
|
|
| West Branch Community Airport
| GA
| 

|- valign=top
| White Cloud
| 42C
|
|
| White Cloud Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Alpena
| 53M
|
|
| Silver City Airpark
|
|

|- valign=top
| Avoca
| 07D
|
|
| Tackaberry Airport
|
|

|- valign=top
| Avoca
| 39G
|
|
| Rasor Airport (Rasor Field)
|
|

|- valign=top
| Bad Axe
| E53
|
|
| Engler Field
|
|

|- valign=top
| Baldwin
| 7D3
|
|
| Baldwin Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Baraga
| 2P4
|
|
| Baraga Airport
|
|

|- valign=top
| Bath
| 41G
|
|
| University Airpark
|
|

|- valign=top
| Beaver Island (Charlevoix)
| 6Y8
|
|
| Welke Airport
|
| align=right | 10 500 

|- valign=top
| Belleville
| 43G
|
|
| Larsen Airpark
|
|

|- valign=top
| Berrien Springs
| C20
|
|
| Andrews University Airpark
|
|

|- valign=top
| Blissfield
| 44G
|
|
| Betz Airport
|
|

|- valign=top
| Boyne City
| N98
|
|
| Boyne City Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Boyne Falls
| BFA
| 
| KBFA
| Boyne Mountain Airport
|
| 

|- valign=top
| Brighton
| 45G
|
|
| Brighton Airport
|
|

|- valign=top
| Brooklyn
| 6G8
|
|
| Shamrock Field
|
|

|- valign=top
| Canton
| 1D2
|
|
| Canton-Plymouth Mettetal Airport
|
|

|- valign=top
| Carleton
| W87
|
|
| Wickenheiser Airport
|
|

|- valign=top
| Carson City
| 47G
|
|
| Mayes Airport
|
|

|- valign=top
| Charlotte
| 49G
|
|
| Wend Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Cheboygan
| 2M7
|
|
| Hoffman's Black Mountain Aerodrome
|
|

|- valign=top
| Chesaning
| 50G
|
|
| Howard Nixon Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Clinton
| 7N4
|
|
| Honey Acres Airport
|
|

|- valign=top
| Clio
| 51G
|
|
| Cagney Airport
|
|

|- valign=top
| Croswell
| 55G
|
|
| Arnold Field
|
|

|- valign=top
| Crystal Falls
| 50D
|
|
| Iron County Airport
|
|

|- valign=top
| Davison
| 6G0
|
|
| Athelone Williams Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Deckerville
| 56G
|
|
| Indian Creek Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Dexter
| 2E8
|
|
| Cackleberry Airport
|
|

|- valign=top
| East Jordan
| Y94
|
|
| East Jordan City Airport
|
|

|- valign=top
| East Tawas
| 6D9
| ECA
|
| Iosco County Airport
|
| align=right | 18 

|- valign=top
| Eastport
| 59M
|
|
| Torchport Airport (Torchport Airpark)
|
|

|- valign=top
| Eaton Rapids
| 60G
|
|
| Skyway Estates Airport
|
|

|- valign=top
| Elk Rapids
| 34U
|
|
| Yuba Airport
|
|

|- valign=top
| Elwell
| 68R
|
|
| Hamp Skyport
|
|

|- valign=top
| Emmett
| 2E2
|
|
| Sharpe's Strip
|
|

|- valign=top
| Empire
| Y87
|
|
| Empire Airport
|
|

|- valign=top
| Erie
| M84
|
|
| Erie Aerodrome
|
|

|- valign=top
| Flushing
| 3DA
|
|
| Dalton Airport
|
|

|- valign=top
| Fowlerville
| 65G
|
|
| Maple Grove Airport
|
|

|- valign=top
| Frankenmuth
| 66G
|
|
| William "Tiny" Zehnder Field
|
|

|- valign=top
| Fruitport
| 39Z
|
|
| Flying-A-Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Gaylord
| 4Y4
|
|
| Lakes of the North Airport
|
|

|- valign=top
| Genesee
| 68G
|
|
| Duford Field
|
|

|- valign=top
| Marais
| Y98
|
|
| Grand Marais Airport
|
|

|- valign=top
| Grant
| 01C
|
|
| Grant Airport
|
|

|- valign=top
| Gregory
| 35L
|
|
| Carriage Lane Airport
|
|

|- valign=top
| Gregory
| 69G
|
|
| Richmond Field
|
|

|- valign=top
| Hale
| H80
|
|
| Field of Dreams Airport
|
|

|- valign=top
| Harrietta
| 4Y9
|
|
| Bunch's Half Acre Airport
|
|

|- valign=top
| Harrison
| 80D
|
|
| Clare County Airport
|
|

|- valign=top
| Harrisville
| 5Y0
|
|
| Harrisville Airport (Harrisville City Airport)
|
|

|- valign=top
| Harsens Island
| Z92
|
|
| Harsens Island Airport
|
|

|- valign=top
| Hart / Shelby
| C04
|
|
| Oceana County Airport
|
|

|- valign=top
| Hessel
| 5Y1
|
|
| Albert J. Lindberg Airport
|
|

|- valign=top
| Hillman
| Y95
|
|
| Hillman Airport
|
| 

|- valign=top
| Holland
| HLM
| HLM
| KHLM
| Park Township Airport
|
| align=right | 4 

|- valign=top
| Houghton Lake Heights
| 5Y2
|
|
| Houghton Lake State Airport
|
|

|- valign=top
| Howell
| 4Y1
|
|
| Raether Airport
|
|

|- valign=top
| Howell
| 13M
|
|
| Aeronut Park Balloonport
|
|

|- valign=top
| Indian River
| Y65
|
|
| Calvin Campbell Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Interlochen
| Y88
|
|
| Green Lake Airport (Green Lake Township Airport)
|
|

|- valign=top
| Iron River
| Y73
|
|
| Stambaugh Airport
|
|

|- valign=top
| Ishpeming
| M61
|
|
| Edward F. Johnson Airport
|
|

|- valign=top
| Jenison
| 08C
|
|
| Riverview Airport
|
|

|- valign=top
| Kalamazoo
| 4N0
|
|
| Newman's Airport
|
|

|- valign=top
| Kalkaska
| Y89
|
|
| Kalkaska City Airport
|
|

|- valign=top
| Kent City
| 24M
|
|
| Wilderness Airpark
|
|

|- valign=top
| Laingsburg
| 15W
|
|
| Dennis Farms Airport
|
|

|- valign=top
| Lake City
| Y91
|
|
| Home Acres Sky Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Lake Isabella
| D15
|
|
| Lake Isabella Airpark
|
|

|- valign=top
| Lewiston
| 8M8
|
|
| Garland Airport
|
|

|- valign=top
| Lincoln
| 3L7 
|
|
| Flying "M" Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Linden
| 9G2
|
|
| Price's Airport
|
|

|- valign=top
| Lowell
| 24C
|
|
| Lowell City Airport
|
|

|- valign=top
| Luzerne
| 5Y4
|
|
| Lost Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Mancelona
| D90
|
|
| Mancelona Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Manchester
| 75G
|
|
| Rossettie Airport
|
|

|- valign=top
| Marine City
| 76G
|
|
| Marine City Airport
|
|

|- valign=top
| Mason
| n/a
|
|
| Craft's Field
|
|

|- valign=top
| Mecosta
| 0C5
|
|
| Canadian Lakes Airport
|
|

|- valign=top
| Mecosta
| 27C
|
|
| Mecosta Morton Airport
|
|

|- valign=top
| Mio
| 51M
|
|
| Oscoda County Airport
|
|

|- valign=top
| Moorestown
| 6Y0
|
|
| Moorestown Airpark
|
|

|- valign=top
| Munising
| 5Y7
|
|
| Hanley Field
|
|

|- valign=top
| Napoleon
| 3NP
|
|
| Napoleon Airport
|
|

|- valign=top
| Napoleon
| 26W
|
|
| Wolf Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Napoleon
| 6H4
|
|
| Day Field
|
|

|- valign=top
| New Lothrop
| 6B3
|
|
| Bean Blossom Airport
|
|

|- valign=top
| Northport
| 5D5
|
|
| Woolsey Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Nunica
| 33C
|
|
| Jablonski Airport
|
|

|- valign=top
| Nunica
| 5N7
|
|
| Hat Field (Hatfield Airport)
|
|

|- valign=top
| Onaway
| Y96
|
|
| Leo E. Goetz County Airport
|
|

|- valign=top
| Parchment
| 2H4
|
|
| Triple "H" Airport
|
|

|- valign=top
| Paw Paw
| 2C5
|
|
| Almena Airport
|
|

|- valign=top
| Petersburg
| 88G
|
|
| Gradolph Field
|
|

|- valign=top
| Pinconning
| 52I
|
|
| Gross Airport
|
|

|- valign=top
| Plainwell
| 61D
|
|
| Plainwell Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Pointe Aux Pins
| 6Y1
|
|
| Bois Blanc Airport (Bois Blanc Island Airport)
|
|

|- valign=top
| Port Austin
| 29C
|
|
| Grindstone Air Harbor
|
|

|- valign=top
| Pullman
| M86
|
|
| Walle Field (Walle Airfield)
|
|

|- valign=top
| Ray
| 57D
|
|
| Ray Community Airport
|
|

|- valign=top
| Reed City
| RCT
| RCT
| KRCT
| Nartron Field
|
|

|- valign=top
| Rockford
| 35C
|
|
| Wells Airport (Michigan)
|
|

|- valign=top
| Roscommon
| 3RC
|
|
| Roscommon Conservation Airport
|
|

|- valign=top
| Rothbury
| 42N
|
|
| Double JJ Resort Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Sandusky
| 96G
|
|
| Cowley Field
|
|

|- valign=top
| Sault Ste. Marie
| ANJ
| 
| KANJ
| Sault Ste. Marie Municipal Airport (Sanderson Field)
|
| align=right | 14 

|- valign=top
| Schoolcraft
| P97
|
|
| Prairie Ronde Airport
|
|

|- valign=top
| Sebewaing
| 98G
|
|
| Sebewaing Airport (Sebewaing Township Airport)
|
|

|- valign=top
| Sidnaw
| 6Y9
|
|
| Prickett-Grooms Field
|
|

|- valign=top
| Smiths Creek
| 11G
|
|
| Johnson Field
|
|

|- valign=top
| St. Clair
| 5Y5
|
|
| David's Landing
|
|

|- valign=top
| St. Helen
| 6Y6
|
|
| St. Helen Airport
|
|

|- valign=top
| St. Johns
| 2S3 
|
|
| Archer Memorial Field
|
|

|- valign=top
| St. Johns
| 97G
|
|
| Glowacki Airport
|
|

|- valign=top
| St. Johns
| 61G
|
|
| Randolph's Landing Area
|
|

|- valign=top
| St. Johns
| 3S5
|
|
| Schiffer Acres Airport
|
|

|- valign=top
| St. Johns
| 39T
|
|
| Tripp Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Stanwood
| 38C
|
|
| Cain Field
|
|

|- valign=top
| Sunfield
| C43
|
|
| Hiram Cure Airfield (Hiram Cure Airport)
|
|

|- valign=top
| Tecumseh
| 3TE
|
|
| Meyers-Diver's Airport (formerly «Al Meyers Airport»)
|
|

|- valign=top
| Tecumseh
| 34G
|
|
| Merillat Airport (Merillat International)
|
|

|- valign=top
| Thompsonville
| 7Y2
|
|
| Thompsonville Airport
|
|

|- valign=top
| Topinabee
| Y30
|
|
| Pbeaaye Airport
|
|

|- valign=top
| Traverse City
| Y04
|
|
| Sugar Loaf Resort Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Traverse City
| 4M0
|
|
| Lake Ann Airway Estates Airport
|
|

|- valign=top
| Watervliet
| 40C
|
|
| Watervliet Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Wayland
| 41C
|
|
| Calkins Field
|
|

|- valign=top
| Weidman
| D11
|
|
| Ojibwa Airpark
|
|

|- valign=top
| Westphalia
| 3F5
|
|
| Forest Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Williamston
| 89Y
|
|
| Maidens Airport
|
|

|- valign=top
| Winn
| 53W
|
|
| Woodruff Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Yale
| 48G
|
|
| Gavagan Field
|
|

|- valign=top
| Yale
| 4Y8
|
|
| Para Field
|
|

|- valign=top
| Yale
| D20
|
|
| Yale Airport
|
|

|- valign=top
| Zeeland
| Z98
|
|
| Ottawa Executive Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Mount Clemens
| MTC
| MTC
| KMTC
| Selfridge Air National Guard Base
|
| align=right | 1 510 

|- valign=top
| Traverse City
|
|
|
| Coast Guard Air Station Traverse City
|
| align=right |

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Ada
| 2MI5
|
|
| Somerville Airport (was 34I)
|
|

|- valign=top
| Albion
| 42MI
|
|
| Midway Airport (was 35G)
|
|

|- valign=top
| Athens
| 77MI
|
|
| David's Airport or David’s Field (was 9C2)
|
|

|- valign=top
| De Witt
| MI10
|
|
| Hoerner's Corners Airport
|
|

|- valign=top
| Gladstone
| 43MI
|
|
| West Gladstone Airport (was 9C9)
|
|

|- valign=top
| Onsted
| MI51
|
|
| Loar's Field (was 83G)
|
|

|- valign=top
| Rock
| MI00
|
|
| Bonnie Field (was 6Y4)
|
|

|- valign=top
| Saline
| 68MI
|
|
| Saline Airport (was 2C3)
|
|

|- valign=top
| Vassar
| 2MI8
|
|
| Vassar Field (was 4P4)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Dearborn
|
|
|
| Ford Airport 
|
|

|- valign=top
| Marquette
| MQT
|
| KMQT
| Marquette County Airport 
|
|

|- valign=top
| Standish
| Y75
|
|
| Standish Industrial Airport 
|
|

|- valign=top
| Каламазу
| 09C
|
|
| Austin Lake Airport 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

Michigan Department of Transportation (MDOT):
 Michigan Airport Directory
 Total Scheduled Passengers: 2005
 Total Scheduled Passengers: 2006
 Total Scheduled Passengers: 2007

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Michigan - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Michigan

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Мичиган:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Мичиган
Аэропорты